

Persone 
 Grigorij Aleksandrovič Potëmkin (1739-1791) – politico russo
 Vladimir Petrovič Potëmkin (1898-1946) – politico e diplomatico sovietico

Altro 
 Potëmkin – nave militare russa
 Potemkin – personaggio della serie di videogiochi Guilty Gear
 6954 Potemkin – asteroide della fascia principale
 Villaggio Potëmkin – villaggio fittizio costruito per nascondere la miseria delle campagne della Russia di Caterina II di Russia
 Scalinata Potëmkin – che si trova nella città di Odessa